Crow – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hampshire
 Crow – miejscowość w Kalifornii (USA)
 Crow – miejscowość w Oregon (USA)
 Crow – miejscowość w Teksas (USA)
 Crow – miejscowość w Wirginia (USA)
 Crow – miejscowość w Wirginia Zachodnia (USA)
 Wrony – plemię Indian Ameryki Północnej
 Crow – amerykański zespół muzyczny
 Crow – australijski zespół muzyczny